Окотлан има више значења:

 Окотлан (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Окотлан (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Окотлан (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Окотлан (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Окотлан (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Окотлан (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Окотлан (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Окотлан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Окотлан (Окотлан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Окотлан (Сан Хуан Какаватепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Окотлан (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Окотлан (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Окотлан (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Окотлан (Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику